Константин Николаевич Анчутин (1840—1911) — русский военный, генерал-лейтенант; педагог, директор Донского кадетского корпуса в 1891—1903 годах; участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

Биография 
Родился 27 апреля 1840 года. Брат П. Н. Анчутина.

Образование:
 Павловский кадетский корпус (1858),
 Михайловская артиллерийская академия (1860, по первому разряду).

Прохождение службы:
 репетитор 2-го кадетского корпуса, затем 1-го военного Павловского училища (1861—1869),
 штаб-офицер, заведующий учебным артиллерийским полигоном (1869—1877),
 помощник начальника осадной артиллерии действующей армии (1877—1878),
 числился по полевой легкой артиллерии без должности (1879—1881),
 инспектор классов Тифлисского кадетского корпуса (1882—1883),
 инспектор классов Петровского Полтавского кадетского корпуса (1883—1888),
 директор Полоцкого кадетского корпуса (1888—1891),
 директор Донского Императора Александра III кадетского корпуса (1891—1903),
 помощник главного начальника военно-учебных заведений (1903—1908).

В отставке находился с 23 февраля по 14 марта 1908 года, затем стал почетным опекуном Опекунского совета учреждений Императрицы Марии по Санкт-Петербургу (до смерти в 1911 году).

Умер в Санкт-Петербурге 30 сентября 1911 года. Был женат, в семье было трое детей: сыновья Константин и Пётр, дочь София.

Чины:
 прапорщик гвардии (30.06.1858),
 подпоручик гвардии (ст. 17.04.1862),
 поручик гвардии (ст. 17.04.1863),
 штабс-капитан гвардии (ст. 16.04.1867),
 капитан гвардии (ст. 30.08.1870),
 полковник гвардии (ст. 8.04.1873),
 генерал-майор (ст. 5.08.1888),
 генерал-лейтенант (ст. 24.02.1903).

Награды 
 Награждён орденами Св. Станислава 2-й степени (1876), Св. Владимира 3-й степени с мечами (1877), Св. Станислава 1-й степени (1893), Св. Анны 1-й степени (1897), знак отличия беспорочной службы «XL лет» (1901), Св. Владимира 2-й степени (1902) и другими наградами.
 В 1877 году, будучи помощником начальника осадной артиллерии действующей армии, за отличие в делах против турок награждён золотым оружием с надписью «За храбрость».
 17 марта 1903 года Высочайшим повелением генерал-лейтенант Анчутин навечно зачислен в списки Донского императора Александра III корпуса.

Примечания

Ссылки 
 Анчутин Константин Николаевич
 Анчутин Константин Николаевич

Выпускники Павловского кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)